Termenul „Decan” se poate referi la:

 Decan (educație) - Membru al corpului profesoral universitar însărcinat cu conducerea unei facultăți.
 Decan (juridic) - Persoană (aleasă dintre avocați) care conduce baroul avocaților.
 Persoana cea mai în vârstă sau cu vechimea cea mai mare în anumite corpuri constituite.
 Decan (religie) - Conducător al unui colegiu de preoți în Biserica Anglicană, al unei instituții religioase sau al unui local de cult.
 Decan (hidrocarbură) - Hidrocarbură saturată aciclică cu zece atomi de carbon în moleculă.
 Decurion- Ofițer roman de cavalerie care comanda o decurie (subunitate formată din zece călăreți)

Dezambiguizare